Jméno a příjmení Anderson nebo Andersson nese více osobností:

 Agneta Anderssonová (* 1961) – švédská rychlostní kanoistka
 Anthony Anderson (* 1970) – americký herec, komik, scenárista a moderátor
 Aubrey Anderson-Emmons (* 2007) – americká herečka
 Benedict Anderson (1936–2015) – americký politolog
 Benny Andersson (Benny Bror Göran Andersson; * 1946) – švédský hudebník, člen skupiny ABBA
 Bob Anderson (1922–2012) – anglický olympijský šermíř a filmový choreograf
 Camille Andersonová (* 1977) – americká herečka a modelka
 Carl Anderson (zpěvák) (1945–2004) – americký zpěvák, filmový a divadelní herec
 Carl David Anderson (1905–1991) – americký experimentální fyzik
 Chris Anderson (* 1957) – americký novinář, tvůrce a kurátor TED konferencí 
 Clayton Anderson (* 1959) – americký kosmonaut
 Craig Anderson (* 1981) – americký hokejista
 David Pope Anderson (* 1955) – americký vědec, profesor počítačových věd
 Domenico Anderson (1854–1938) – italský fotograf, syn Jamese Andersona
 Elizabeth Garrettová Andersonová (1836–1917) – anglická lékařka a feministka
 Ernestine Anderson (1928–2016) – americká jazzová a bluesová zpěvačka
 Felipe Anderson (* 1993) – brazilský profesionální fotbalista
 Fred Anderson (1929–2010) – americký jazzový saxofonista
 Gary Anderson (* 1970) – skotský profesionální hráč šipek
 Gary Lee Anderson (* 1939) – americký politik a sportovní střelec
 Geraint Anderson (* 1972) – britský analytik
 Gilbert M. Anderson (1880–1971) – americký herec a režisér
 Gillian Andersonová (* 1968) – americká herečka
 Glenn Anderson (* 1960) – kanadský hokejista
 Gunnar Andersson (1928–1969) – švédský fotbalista
 Henry Anderson (* 1992) – hráč amerického fotbalu
 Ian Anderson (Ian Scott Anderson; * 1947) – britský hudebník, zpěvák, flétnista, kytarista a skladatel
 James Anderson – více různých osob (rozcestník)
 Jamie Andersonová (* 1990) – americká snowboardistka
 John Anderson – více osob, rozcestník
 Jon Anderson (John Roy Anderson; * 1944) – britský rockový hudebník a zpěvák
 Jourdan Anderson (1825–1907) – afroamerický otrok
 Judith Andersonová (1897–1992) – australská herečka
 Karl Anderson (1867–1913) – švédský portrétní fotograf
 Kevin Anderson – více různých osob (rozcestník)
 Laurie Anderson (* 1947) – americká zpěvačka a houslistka
 Lindsay Anderson (1923–1994) — britský filmový režisér
 Louie Anderson (* 1953) – americký stand-up comedy komik a herec
 Louisa Garrett Andersonová (1873–1943) – britská průkopnice v lékařství a sufražetka
 Lynn Andersonová (1947–2015) – americká country zpěvačka
 Marian Andersonová (1897–1993) – americká zpěvačka, kontraaltistka
 Mary Andersonová (1866–1953) – americká obchodnice, farmářka a majitelka vinic, vynálezkyně stěračů
 Max Andersson (* 1962) – švédský komiksový kreslíř, malíř a scenárista
 Maxwell Anderson (1888–1959) – americký dramatik, poetik a novinář
 Michael Anderson (1959–2003) – americký astronaut
 Miller Anderson (* 1945) – britský zpěvák
 Pamela Andersonová (* 1967) – kanadská herečka, modelka a producentka
 Paul Anderson – více ososb, rozcestník
 Perry Anderson (* 1938) – britský historik a politický filozof
 Philip Warren Anderson (1923–2020) – americký fyzik, nobelista
 Pink Anderson (1900–1974) – americký hudebník
 Poul William Anderson (1926–2001) – americký spisovatel
 Richard Dean Anderson (* 1950) – americký herec
 Roberta Joan Anderson (Joni Mitchell; * 1943) – kanadská písničkářka a malířka
 Sherwood Anderson (1876–1941) – americký spisovatel
 Sonny Anderson (* 1970) – brazilský fotbalový útočník
 Steve Anderson (1906–1988) – americký překážkář
 Stig Anderson (1931–1997) – švédský skladatel
 Tori Andersonová (* 1988) – kanadská filmová herečka
 Warren Anderson (1921–2014) – americký manažer
 Wes Anderson (* 1969) – americký filmový režisér, scenárista, herec a producent
 William Anderson (1901–1983) – britský hokejista

křestní jméno
 Anderson Luís de Abreu Oliveira (* 1988), přezdívka Anderson – brazilský fotbalista
 Anderson Paak (* 1986) - americký rapper

jiný význam
 Anderson County – název pěti okresů ve Spojených státech amerických
 Anderson (Texas) – město v Texasu
 Andersonův ostrov – různé ostrovy
 USS Anderson (DD-411) – americký torpédoborec třídy Sims

Podobná příjmení 
 Andersen